

Сизикова — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Сизикова — присілок, Ісетський район, Тюменська область